Dan Jenson (1975-), joueur de squash australien ;
 Nicolas Jenson (~1420-~1480-1481), imprimeur et graveur de caractères français ;
 Roy Jenson (1927-2007), acteur canadien ;
 Sasha Jenson (1964-), acteur américain ;
 Terry Jenson, homme politique provincial canadien.